Сергей Карпачёв:
 Карпачёв, Сергей Васильевич (1906—1987) — советский учёный-электрохимик, лауреат Сталинской премии, член-корреспондент АН СССР.
 Карпачёв, Сергей Павлович (род. 1950) — российский историк и педагог.